Boțești se poate referi la:
 Localități din România:
 Boțești, Argeș, reședința comunei cu același nume
 Boțești, Neamț
 Boțești, Vaslui, reședința comunei cu același nume

Toponime românești